Leimberg ist ein geographischer Name:

Orte:
 Unterste Leimberg, Hofschaft im Bezirk Uellendahl-Katernberg des Stadtteils Elberfeld, kreisfreies Wuppertal, Nordrhein-Westfalen
 Oberste Leimberg, Hofschaft im Bezirk Uellendahl-Katernberg des Stadtteils Elberfeld, kreisfreies Wuppertal, Nordrhein-Westfalen
 Leimberg (Gemeinde Niederneukirchen), Ortsteil von Niederneukirchen, Bezirk Linz-Land, Oberösterreich

Berge:
 Leimberg (Gosbach) (746,9 m), Berg am linken Rand des oberen Filstals bei Gosbach, Gemeinde Bad Ditzenbach, Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg
 Leimberg (Spessart) (499 m), Berg im Spessart bei Breunings, Gemeinde Sinntal, Main-Kinzig-Kreis, Hessen

Siehe auch:
 Leinberg
 Römersleimberg 
 Schultenleimberg